Centrotus cornuta är en insektsart som beskrevs av Carl von Linné 1758. Centrotus cornuta ingår i släktet Centrotus och familjen hornstritar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Hornstritar
cornuta